Почаївська вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Почаївська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Почаївська вулиця — вулиця в місті Радивилів Рівненської області.
 Почаївська вулиця — вулиця в місті Рубіжне Луганської області.

Вулиці